

Hydronymes 
 La Berle est un ruisseau du département de la Marne de la région Champagne-Ardenne et un affluent de la Somme-Soude, c'est-à-dire un sous-affluent de la Seine par la Marne.

 La Berle est un ruisseau du département de la Gironde, qui se jette dans le Golfe de Gascogne.

 Le Canal de la Berle est un affluent de la Craste de Louley dans le département de la Gironde.

Botanique 
 La berle dressée (Berula erecta) est une plante herbacée vivace de la famille des Apiaceae ;
 La berle à larges feuilles (Sium latifolium) est une plante herbacée vivace de la famille des Apiaceae.

Patronyme 

 Adolf Augustus Berle (1895-1971), enseignant et diplomate américain ;
 Milton Berle (1908-2002), acteur, compositeur et scénariste américain.

Toponyme 
 Berlé, section de la commune luxembourgeoise de Winseler.